Pravo ist der Familienname folgender Personen:
 Patty Pravo (* 1948), italienische Popsängerin

Právo bezeichnet:
 Právo, eine tschechische Zeitung

Siehe auch:
 Bravo